Золотарёва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Золотарева, Альбина Васильевна (род. 1939) — советский и российский педагог, народный учитель Российской Федерации.
 Золотарёва, Анастасия Юрьевна (род. 1990) — российская спортсменка-гиревик.
 Золотарёва, Анна Анатольевна (род. 1978) — русская поэтесса и переводчица.
 Золотарёва, Дарья Петровна (1914—2006) — телятница, Герой Социалистического Труда (1966).
 Золотарёва, Людмила Александровна (1947—2010) — театральная актриса.
 
 Золотарёва, Татьяна Евгеньевна (Иванова; род. 1970) — российская легкоатлетка.